Giacomo II (... – 1231) – vescovo di Torino 
 Giacomo II di Maiorca (Giacomo d'Aragona, Jaume in catalano; 1243-1311) – re di Maiorca, conte di Rossiglione e di Cerdagna e signore di Montpellier dal 1276 al 1311
 Giacomo II di Aragona (1267-1327) – re di Aragona, di Valencia e Conte di Barcellona (1291-1327). Dal 1285 al 1296 fu anche re di Sicilia come Giacomo I, mentre fu Re di Sardegna dal 1297 al 1327
 Giacomo II da Carrara (talvolta Jacopo; inizio XIV secolo – 1350) – politico italiano, signore di Padova dal 1345 alla morte
 Giacomo II di Borbone-La Marche (1370-1438) – conte di La Marche e di Castres dal 1393 al 1435, duca di Calabria e principe di Taranto dal 1415 al 1419, re consorte del Regno di Napoli dal 1416 al 1419
 Giacomo II di Urgell (Giacomo Perez, Jaime in spagnolo, Jaume in catalano; 1380-1433) – conte di Urgell dal 1308 al 1413
 Giacomo II Crispo (1426-1447) – duca del Ducato di Nasso dal 1433
 Giacomo II di Scozia (1430-1460) – re di Scozia dal 1437 alla morte 
 Giacomo II di Cipro (Giacomo II di Lusignano; 1439 circa – 1473) – re di Cipro, di Gerusalemme e Armenia dal 1464 alla morte
 Giacomo II d'Inghilterra (1633-1701) – re d'Inghilterra, Scozia, Irlanda e re titolare di Francia dal 1685 al 1688